Gianpaolo Bellini ist der Name folgender Personen:

* Gianpaolo Bellini (Physiker) (* 1935), italienischer Physiker
 Gianpaolo Bellini (Fußballspieler) (* 1980), italienischer Fußballspieler